Stacyjkowo (ang. Chuggington, 2008–2014, 2017) – brytyjski serial animowany, emitowany w Polsce na kanale MiniMini od 1 stycznia 2010 roku. Od 18 marca 2011 roku serial był nadawany w TVP1 w Wieczorynce. Serial został wyprodukowany przez brytyjskie studio Ludorum. Bajka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3–6 lat. Od 2018 roku serial emitowany jest na kanale Polsat JimJam.

Spis odcinków

Wydania DVD

Linki zewnętrzne 
 
 
 Stacyjkowo
 Chuggington Wiki

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008